Mastro Guglielmo oder Maestro Guglielmo ist der Name folgender Personen:

 Maestro Guglielmo, Pisaner Bildhauer, der im 12. Jahrhundert im Dom zu Pisa tätig war, siehe Guglielmo (Bildhauer)
 Mastro Guglielmo (Maler),  italienischer Maler des frühen 12. Jahrhunderts, einzig bekannt durch das Kruzifix aus Sarzana
 Mastro Guglielmo (Bildhauer), Bildhauer aus dem 15. Jahrhundert, Künstler der Zisterne der Burg Orsini-Cesi-Borghese in San Polo dei Cavalieri (1439)